Kiel kan syfta på:

Geografi
 Kiel – huvudstad i den nordtyska delstaten Schleswig-Holstein
 Kiel, Wisconsin – en stad i Calumet County, och Manitowoc County

Personer
 Friedrich Kiel (1821–1885), en tysk tonsättare
 Richard Kiel (1939–2014), en amerikansk skådespelare
 Kiel Brown (1984–), en australisk landhockeyspelare